Шарлеруа может означать:
 Шарлеруа — город в Бельгии.
 Шарлеруа (футбольный клуб) — футбольный клуб города Шарлеруа.
 Спиру Шарлеруа — баскетбольный клуб города Шарлеруа.
 Шарлеруа-Брюссель — канал в Бельгии из Шарлеруа в Брюссель, главная водная артерия города. 
 Брюссель-Шарлеруа (аэропорт)

См. также 
 Шарлевуа (значения)